

Geografia 
 Malindi – città costiera del Kenya nella contea di Kilifi
 Malindi – circoscrizione urbana della Tanzania nel distretto di Mjini
 Malindi – circoscrizione rurale della Tanzania nel distretto di Lushoto

Persone 
 Enco Malindi – calciatore albanese